Кочергинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кочергинский сельсовет — в Курагинском районе Красноярского края.
 Кочергинский сельсовет — в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Кочергинский сельсовет — в Дмитровском (до 1935) и Коммунистическом (1935—1954) районах Московской области.